Дольни-Стакори () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 3,86 км². Центр общины располагается на высоте 234 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 218 человек.

На территории общины находится скульптура святого Яна Непомуцкого.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1325 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края